David A. Prior, producteur de cinéma américain
 David Prior (baron Prior de Brampton), homme politique britannique.

Homonymie de patronyme